Гарбарек — фамилия. Известные носители:
 Гарбарек, Аня
 Гарбарек, Ян